Il doppio del torneo di tennis Jameson Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Davide Sanguinetti e Takao Suzuki che hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
 Enzo Artoni /  Gergely Kisgyorgy (primo turno)

 Massimo Bertolini /  Giorgio Galimberti (primo turno)
 Daniele Giorgini /  Andrés Schneiter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2003